Чейфи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чейфи, Джон (1922—1999) — американский политик-республиканец, губернатор штата Род-Айленд с 1963 по 1969 год.
 Чейфи, Линкольн (род. 1953) — американский независимый политик, ранее представлявший Республиканскую партию, 74-й губернатор штата Род-Айленд.
 См. также 
 Чаффи